Heechhiem (Deinum), een Amerikaanse windmotor bij het Friese dorp Deinum
Heechhiem (Goëngahuizen), een spinnenkopmolen bij het Friese dorp Goëngahuizen